Пётр Иванович Грязев () — передовик советской металлургии, вальцовщик Никопольского южнотрубного завода Министерства чёрной металлургии Украинской ССР, Днепропетровская область, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1925 году в селе Нестеровка Новосергиевского района Оренбургской области в рабочей семье.

В период Великой Отечественной войны трудился на целлюлозно-бумажном комбинате города Красновишерск (ныне Пермский край). Работал слесарем.

В 1944 году был призван в ряды Красной армии. С сентября 1944 года пребывал на фронтах Великой Отечественной войны. Участник освободительной операции в Австрии, Венгрии и Чехословакии. С февраля 1945 года — телефонист телефонно-кабельной роты 195-го отдельного гвардейского батальона 107-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Отличился поступком при выполнении поставленных задач в Вене. Получив ранение он продолжал обеспечивать передовую связью со штабом. Представлен к Ордену Славы III степени.

До 1950 года продолжал служить в армии. После увольнения в запас приступил к работе слесарем центральной лаборатории Никопольского южно-трубного завода. В дальнейшем стал работать вальцовщиком.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей в производстве Петру Ивановичу Грязеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот.

Продолжал работать на производстве. Был назначен бригадиром стана холодной прокатки труб. Работал на заводе до выхода на заслуженный отдых.

Был депутатом Никопольского городского совета, а также являлся членом Никопольского горкома КПУ.

Проживал в городе Никополь. Умер 14 ноября 1999 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Славы III степени (23.04.1945)
 Медаль «За взятие Вены» (22.10.1943)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е, Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013.

Ссылки